Der Cota Bo’ot (Taruik Kotabot) ist ein Hügel in der osttimoresischen Gemeinde Bobonaro. Er liegt im Suco Cowa (Verwaltungsamt Balibo) und hat eine Höhe zwischen  und . Der Hügel liegt im Quellgebiet des Morak, der nördlich abfließt.

Einzelnachweise 

Balibo (Verwaltungsamt)
Berg unter 1000 Meter